Lake Tahoe (meer), een zoetwatermeer in de Sierra Nevada
 Lake Tahoe (film), een Mexicaanse film uit 2008 van Fernando Eimbcke

Zie ook 
 Tahoe (doorverwijspagina)